Snapdragon — сімейство систем на кристалі архітектури ARM, що проектується і виробляється компанією Qualcomm Technologies Inc.
На кристалі присутні одно- або багатоядерний центральний процесор, графічний процесор, безпровідний модем і інші апаратні блоки (наприклад, схеми контролерів GPS, камери, сенсорів і інші). Мікросхеми Snapdragon використовуються у нетбуках, автомобілях, інших вбудовуваних пристроях.

Першим продуктом з назвою Snapdragon став чип QSD8250, що з'явився на ринку у листопаді 2007 року. Центральний процесор у цьому чипі працював на частоті 1 ГГц (перший процесор з такою частотою для мобільних телефонів). У другому поколінні Snapdragon фірма Qualcomm представила мікроархітектуру «Krait» (2011 рік), що дозволяла зміну «на ходу» тактової частоти процесорних ядер в залежності від завантаження. Серію Snapdragon 800 було представлено у 2013 році на виставці Consumer Electronics Show, тоді ж було перейменовано попередні моделі на серії 200, 400 і 600. Протягом трьох років з'явилися нові продукти цих серій, такі як Snapdragon 805, 810, 820, 845, 615 і 410. У 2014 році Qualcomm здійснила ребрендинг модемів також під назвою Snapdragon.

Історія

Архітектура

Покоління

Snapdragon S1

Snapdragon S2

Snapdragon S3

Snapdragon S4

Snapdragon 200

Основне покоління процесорів

Qualcomm Snapdragon 4xx 
Низькобюджетна лінійка.

 Snapdragon 400
 Snapdragon 410
 Snapdragon 415
 Snapdragon 425
 Snapdragon 429
 Snapdragon 430
 Snapdragon 435
 Snapdragon 439 (SD439) — однокристальна система початкового — середнього рівня для Android смартфонів. За рахунок більш високої частоти процесорна продуктивність тепер на рівні Snapdragon 625.
 Snapdragon 450
 Snapdragon 460
Snapdragon 480
Snapdragon 480+
Snapdragon 4 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6xx 
Середньобюджетна лінійка.

 Snapdragon 600
 Snapdragon 610
 Snapdragon 615/616
 Snapdragon 617
 Snapdragon 625
 Snapdragon 626
 Snapdragon 630
 Snapdragon 632
 Snapdragon 636 — (SDM636) — мобільний чіпсет середнього рівня з 8 кастомними ядрами Kryo 260, що працюють на частоті до 1.8 ГГц і вбудованою графікою Adreno 509. Контролер пам'яті підтримує стандарт LPDDR4-2666 і X12 LTE модем (Cat 13/12, 300/150 Мбіт/с). Підтримує 802.11ac WiFi і Bluetooth 5.0. Виготовляється за 14 нм техпроцесом. Згідно Qualcomm, він на 40 % випереджає Snapdragon 630 (8x ARM Cortex-A53).
 Snapdragon 650
 Snapdragon 652
 Snapdragon 653
 Snapdragon 660 — (SD660) — за швидкодією належить до середнього класу, використовується майже завжди в планшетах і смартфонах на Android. SD660 був представлений в середині 2017 року як модель на заміну Snapdragon 625. Процесор має 8 ядер Kryo 260 (базується на ARM Cortex A73/A53, 64-біт), причому ядра розділені на два кластери, один «швидкий» з частотою до 2,2 ГГц і один енергоефективний з частотою до 1,8 ГГц. Залежно від ситуації може бути активний будь-який один кластер, або вони можуть бути активні обидва.
 Snapdragon 662
 Snapdragon 665
 Snapdragon 670
 Snapdragon 675
 Snapdragon 678
Snapdragon 680 4G
 Snapdragon 690
Snapdragon 695 6G
Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7xx 
Проміжний варіант між Snapdragon 6xx та Snapdragon 8xx.

 Snapdragon 710
 Snapdragon 712
 Snapdragon 720G
 Snapdragon 730/730G
 Snapdragon 732G
 Snapdragon 750G
 Snapdragon 765/765G
Snapdragon 768G
Snapdragon 778G
Snapdragon 778G+
 Snapdragon 780G
 Snapdragon 782G
 Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8xx 
Флагманська лінійка.

 Snapdragon 800 MSM8974
 Snapdragon 801 MSM8974AC
 Snapdragon 805 APQ8084
 Snapdragon 808 MSM8992
 Snapdragon 810 MSM8994
 Snapdragon 820 MSM8996
 Snapdragon 821 MSM8996 Pro
 Snapdragon 835 MSM8998
 Snapdragon 845 є топовим рішенням для смартфонів в 2018 році. Виготовляється по 10 нм LPP FinFET техпроцесу силами TSMC. Процесор складається з двох кластерів: продуктивний з 4 ядер Kryo 385 (Cortex-A75) з частотою 2.8 ГГц і енергоефективний з 4 ядер Kryo 385 з частотою 1.8 Ггц. Містить модем X20 LTE (Cat. 18 1.2 Гбіт / с завантаження, Cat 13 150 Мбіт / с передача даних), двохдіапазонний модуль WiFi і 32-бітний двоканальний контролер пам'яті LPDDR4x 1866 МГц.
 Snapdragon 855 — це топовий мобільний ARM-чіпсет Qualcomm, анонсований в грудні 2018 року. Процесорна частина побудована з трьох кластерів: одне головне ядро ​​ARM Cortex-A76 з частотою 2.84 ГГц, три продуктивних ядра ARM Cortex-A76 з частотою 2.42 ГГц і чотири енергоефективних ядра ARM Cortex-A55 з частотою 1.8 ГГц. Головне ядро ​​завдяки високій частоті має забезпечувати набагато більш високу однопоточну продуктивність. Новинка істотно обходить Snapdragon 845, але все ж поступається Apple A12 Bionic. Різниця з попередником становить 45 % по одноядерній продуктивності і 35 % в багатоядерній. Крім того, Qualcomm повідомляє що під тривалим навантаженням Snapdragon 855 має кращу якість відтворення, ніж A12 і Kirin 980.
 Snapdragon 855+
 Snapdragon 860
 Snapdragon 865
 Snapdragon 865+
 Snapdragon 870
 Snapdragon 888
 Snapdragon 888+
 Snapdragon 8 Gen 1
 Snapdragon 8+ Gen 1
 Snapdragon 8 Gen 2

Смартфони на різних процесорах

Див. також 
 
 Adreno
 Система на кристалі
 Графічний процесор

Примітки 

Процесори ARM
Qualcomm